El Condado de Paulding es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Paulding (Georgia)
 Condado de Paulding (Ohio)